NGL steht als Abkürzung für:

 Max Air, eine nigerianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Natural gas liquids, siehe Flüssiggas
 Netzstatt Gaming League, ehemalige deutsche E-Sport-Liga, deren Spielbetrieb auf LAN-Partys ausgetragen wurde
 Neue Gesellschaft für Literatur, Berliner Autorenvereinigung
 Neues Geistliches Lied, von der Populärmusik beeinflusste Liedgattung mit religiösen Inhalten
 Next Generation Lithography, in der Halbleitertechnologie die Chipproduktion mit einer Wellenlänge von 13 Nanometern
 Ngala in Südafrika, Flughafen nach dem IATA-Code
 NGL ONE, internationale E-Sport-Liga im professionellen Bereich
 NGL Prime S.p.A., Tochterunternehmen von EADS Astrium
 Nitroglycerin, Sprengstoff 
 Nordische Grüne Linke, Gruppierung in der Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken
 Not gonna lie, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#N

ngl steht für:

 Lomwe (Sprache), Bantusprache, Sprachcode nach ISO 639-3

NGL